El nombre común tiluchí estriado, puede referirse a:

 tiluchí estriado, el nombre común del ave Drymophila malura;

 tiluchí estriado, el nombre común del ave Drymophila devillei.